Willy De Nolf (né en 1917 à Roulers en Belgique, où il est décédé en 1981) est le fondateur du conglomérat belge de médias Roularta Media Group, notamment propriétaire du journal L'Express.

Il fonde en 1954 son groupe à Roulers, en province de Flandre-Occidentale et est le fils de .

Son fils, Rik de Nolf, à repris la direction de Roularta Media Group en 1972. En 2015, Patrick Drahi rachète le groupe L'Express-Roularta. À la suite de son décès prématuré en 2016, le groupe est repris par Xavier Bouckaert, son beau-fils.

Annexes

Notes et références

Liens externes 

Naissance en 1917
Naissance à Roulers
Décès en 1981
Décès à Roulers
Homme d'affaires belge